A táblázat a Miss Universe szépségverseny győzteseinek nevét, a verseny időpontját és helyét, valamint a versenyzők számát tartalmazza a verseny kezdetétől (1952) a legutóbbi versenyig (2013).

Gyo~ztesek
Nők listái